Tschernobyl steht für:
 Tschornobyl (russisch Tschernobyl), Stadt in der Oblast Kiew, Ukraine
 Kernkraftwerk Tschernobyl (1978–2000 in Betrieb)
 Nuklearkatastrophe von Tschernobyl (1986)
 Sperrzone von Tschernobyl (enthält die Städte Prypjat und Tschernobyl)
 Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft, Sachbuch von Swetlana Alexijewitsch aus dem Jahr 1997
 Tschernobyl-Forum, Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung der Folgen des Reaktorunfalls
 Tschernobyl-Hilfsvereine in Deutschland,  gemeinnützige Vereine
 Tschernobyl (Das letzte Signal), Lied von Wolf Maahn & Unterstützung 

Siehe auch:
 Chernobyl